Il gruppo della berzeliite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo del granato.

Minerali del gruppo della berzeliite 
 Berzeliite
 Manganberzeliite
 Palenzonaite
 Schäferite

Note 

Berzeliite